Entre os futebolistas do Coritiba Football Club, ao longo de sua história, podemos citar alguns que se consagraram como seus maiores ídolos. Entre eles, estão Alex, Andrezinho Ranzani, Fedato, Hermes, Hidalgo, Keirrison, Kruger, Nilo, Oberdan, Pachequinho e Rafael Camarota. No entanto, de acordo com especialistas, o maior entre todos os jogadores do clube foi Dirceu Krüger, conhecido como "Flecha Loira".

Ídolos

Maiores recordistas 
 O maior artilheiro da história do Coritiba é Duílio, com 202 gols em partidas oficiais. Duílio é também o maior artilheiro da história do Campeonato Paranaense, e seu filho, zagueiro com o mesmo nome, atuaria pelo Coxa nos anos 1980.
 O maior artilheiro do Coritiba em uma única edição do Campeonato Paranaense é Duílio, que marcou 34 gols em 1960.
 Os jogadores que mais vezes foram artilheiros do Campeonato Paranaense pelo Coritiba são Duílio, quatro vezes (1955, 1957, 1958 e 1960), e Neno, também quatro vezes (1941, 1942, 1943 e 1944).
 O maior artilheiro do Coritiba no Campeonato Brasileiro é Zé Roberto, que marcou 33 gols entre 1972 e 1974.
 O maior artilheiro do Coritiba em uma única edição do Campeonato Brasileiro é Keirrison, com 21 gols em 2008.
 O maior artilheiro do Coritiba em uma temporada é Keirrison, que em 2008 marcou 41 gols em 51 jogos.
 O maior artilheiro do Coritiba em uma única partida é Neno, com 7 gols marcados na vitória de 10x2 sobre o Jacarezinho em 1 de fevereiro de 1942.
 O maior artilheiro do Coritiba em Atletiba é Neno, que marcou 20 gols no arquirrival entre 1941 a 1947 e 1951 a 1953.
 O maior zagueiro artilheiro da história do Coritiba é Pereira, com 22 gols marcados entre 2009 e 2013.
 O jogador que mais atuou pelo Coritiba é o goleiro Jairo, com 440 partidas oficiais.
 O jogador que por mais tempo atuou pelo Coritiba é Fedatto, que jogou durante 13 anos no clube, de 1946 à 1958.
 O jogador que mais teve conquistas pelo Coritiba é o goleiro Jairo, campeão Paranaense 7 vezes (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 e 1986), campeão do Torneio do Povo de 1973 e Campeão Brasileiro de 1985.
 O jogador que mais títulos estaduais ganhou pelo Coritiba é Cláudio Marques, campeão 8 vezes (1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978 e 1979).
 Dirceu (ex-Atlético de Madrid / falecido), Alex (ex-Fenerbahçe / aposentado), Adriano (Ex-Barcelona / Athlético Paranaense), Rafinha (Ex-Bayern de Munique/ Flamengo), Ricardinho (Malmö), Lucas Mendes (Olympique de Marseille), Henrique (ex-Barcelona / Al Ittihad - Emirados Árabes), Kerrisson (ex-Barcelona / Sem Clube), Duílio (ex-Sporting / aposentado), Miranda (ex-Atlético de Madrid / Jiangsu Suning), Marlos (Ex-São Paulo / Shaktar Donetsk / Seleção Ucraniana), Flávio (ex-Monterrey / aposentado) são alguns dos jogadores formados nas categorias de base do Coritiba e que obtiveram reconhecimento ou prestigio internacional.
 De acordo com pesquisa feita pela Placar em 2000, tanto com a crítica quanto com o público, Dirceu (Olimpíadas de 1972, Copa do Mundo de 1974, 1978 e 1982) foi considerado o melhor jogador que já passou pelo clube. 
Dirceu foi o jogador revelado por um clube Paranaense que mais jogou Copas do Mundo (1974, 1978 e 1982)

Grandes times do Coritiba 
Algumas revistas especializadas elegeram a melhor equipe do Coritiba de todos os tempos, formada pelos melhores jogadores a vestir a camisa do clube até a data em questão. Os dois únicos jogadores a figurar nas três listas citadas são Fedato e Miltinho. Jairo, Hidalgo, Nilo, Krügger e Zé roberto aparecem em duas das três listas.

Jogadores convocados para Seleções Nacionais 
Jogadores que, atuando pelo Coritiba, foram convocados pela Seleção de seus respectivos países:

Jogadores estrangeiros 
Por nacionalidade:

  Adolpho Naujoks
  Alfredo Labsch
  Arnoldo Meister
  Arnaldo Cornelsen (Kaiser)
  Arthur Iwersen
  Hans Egon Breyer (Coxa-Branca)
  Johann Maschkle
  Kurt Friedrich
  Walter Dietrich
  Wilhelm Haasper (Bahú)
  Willy Scholz
  Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) 
  Adrián Emmanuel Martínez
  Ariel Gerardo Nahuelpan Osten (Ariel Nahuelpan)
  Darío Bottinelli
  Eduardo Francisco Dreyer (El Gringo)
  Frederico Fernando Essenfelder (Fritz) 
  Martín Nicolas Sarrafiore
  Raúl Alejandro Iberbia
  Sergio Daniel Escudero
  Carlos Espiniza Aragonês 
  Carlos Jiménez 
  Artur Guilherme Moraes Gusmão (Artur Moraes)
  Liédson da Silva Muniz 
  Diederrick Joel Tagueu
  Juan Carlos Díaz
  León Darío Muñoz Hernandez
  Victor Hugo Aristizábal Posada 
  Yilmar Filigrana
  Erothildes Carlberg
  Rudolf Kaastrup
  Jorge Washington Martínez Mendoza (Jorge Martínez)
  Arthur Gomes Vidal (Arthurzinho)
  Juan Luis Bermudes (Ninho)
  Alphonson Stephan (Schoss)
   Colin Kâzım-Richards 
  Ognibene Battista Bonato (Gibein)
  Ricardo Thiele
  Thiago Gentil
  Kazuyoshi Miura (Kazu) 
  Flávio Rogério Ribeiro 
  Agapito Sánchez
  Agnelo Cabral
  César Benítez
  Estanislao Struway Samaniego 
  German Angel Segovia Riquelme
  Hernán Arsenio Pérez 
  Jorge Ortega
  Luiz Cáceres
  Matías Galarza Fonda
  Miguel Sanabria Gonzalez
  Nery Bareiro
  Ricardo Sanabria Acuña 
  Raúl Ruidíaz 
  Anselmo Vendrechovski Junior (Juninho)
  Estanislau Delles (Staco)
  Jacob Hey
  Victorio Delles (Corruíra)
  Fábio Farroco Braga (Fábio Braga)
  Miodrag Anđjelković (Andjel)
  Nikola Damjanać
  Antonio Adolfo Esmerode Domínguez
  Dom Esteban Sanguineti
  Guillermo de los Santos
  Jesús Trindade 
  Jorge Daniel Fossati Lurachi (Jorge Fossati) 
  Jorge Fernando Seré Dulcini (Jorge Seré) 
  Marcelo Lipatin Lopez
  Martín Artigas Taborda de Oliveira
  Pablo García 
  Pedro Virgílio Rocha Franchetti (Pedro Rocha) 
  César Eduardo González (César González) 
  Jhon Chancellor

Treinadores estrangeiros
Ordem cronológica:

 Felix Magno (1950-1951, 1954-1959 e 1965-1966)
 Darío Pereyra (1998)
 Gustavo Morínigo (2020-2021)

Conquistas individuais de jogadores do Coritiba

Nacionais

Estaduais

Coritiba Foot Ball Club
Coritiba